Greif steht für:

 Greif, Kurzform von Greifvogel
 Greif, allgemeine Bezeichnung für ein Fabelwesen
 Greif (ägyptische Mythologie), der Greif als Vergelter in der altägyptischen Mythologie
 Greif (Kanone), eine Belagerungskanone aus dem Jahr 1524 auf der Festung Ehrenbreitstein
 Greif (Panzer), in Österreich gebauter Bergepanzer
 Greif (Unternehmen), ein US-amerikanischer Anbieter von Industrieverpackungen
 GREIF-VELOX Maschinenfabrik GmbH, Verpackungsmaschinenhersteller mit Sitz in Lübeck
 Greif (Wappentier), ein Wappentier
 Greif, eine Lokomotive (siehe LDE – Renner bis Greif)
 Greif Heinkel He 177, Kampfflugzeug der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Greif,  die 122. Infanterie-Division (Wehrmacht) des deutschen Heeres im Zweiten Weltkrieg
 Greif, Kampfgeschwader 55 der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Brauerei Greif
 Heinkel Greif, ein Ganzmetallsegelflugzeug
 Stoewer Greif Junior, ein 1935 erstmals gebauter PKW
 Stoewer Greif V8, ein 1934 erstmals gebauter PKW
 Torgelower SV Greif, ein Sportverein
 Stadttheater Greif, Wels
 Unternehmen Greif, ein deutsches Kommandounternehmen während der Ardennenoffensive

Greif ist der Name mehrerer Schiffe:
 Greif (Schiff, 1877), erster Halbsalondampfer auf dem Bodensee
 Greif (Schiff, 1895), Dampfschiff zur Personenbeförderung auf dem Greifensee (Schweiz)
 Greif (Schiff, 1926), Torpedoboot der Raubvogel-Klasse der deutschen Reichs- und Kriegsmarine
 Greif (Schiff, 1935), ein Rettungs-, Bergungs- und Inspektionsboot der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.
 Greif (Schiff, 1937), Flugsicherungsschiff der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Greif (Schiff, 1942), deutsches Peilschiff
 Greif (Schiff, 1951), deutsches Segelschulschiff (ex-DDR Wilhelm Pieck)
 S9 „Greif“, Schnellboot der deutschen Bundesmarine, siehe Jaguar-Klasse#Klasse 141
 S66 Greif, Flugkörperschnellboot der deutschen Marine
 SMS Greif (Schiff, 1866), Radaviso der österreichisch-ungarischen Marine
 SMS Greif (Schiff, 1886), Aviso der deutschen kaiserlichen Marine
 SMS Greif (Schiff, 1914), deutscher Hilfskreuzer im Ersten Weltkrieg
 SM Tb Greif (63T), Hochseetorpedoboot der K.u.K. Marine, siehe Kaiman-Klasse

Greif als Ortsname:
 Greif, deutsche Bezeichnung für den Ortsteil Ułanów von Radwanice in der Wojewodschaft Niederschlesien, Polen

Greif ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Greif, auch Andreas Gryphius (1616–1664), deutscher Schriftsteller
 Bernd Greif (* 1943), deutscher Politiker
 Erika Birgit Greif (* 1964), deutsche Pflegesachverständige
 Georg Heinrich Greif (1734–1796), deutscher Theologe
 Gerhard Greif (* 1952), deutscher Tiermediziner und Agrarwissenschaftler
 Gideon Greif (* 1951), israelischer Historiker
 Hans-Jürgen Greif (* 1941), deutscher Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Heinrich Greif (1907–1946), deutscher Schauspieler
 Heinz-Dieter Greif (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Irene Greif (* 1948), US-amerikanische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Johann Greif (* 1892), tschechoslowakischer Abgeordneter der deutschen Minderheit
 Johann Jakob Greif (auch Johann Jacob Greiff; 1699–1767), deutscher Theologe und Historiker
 John Francis Greif (1897–1968), österreichischer Ordensgeistlicher, Bischof von Tororo
 Livia Greif (* 1996), deutsche Schauspielerin
 Magali Greif (* 1998), deutsche Schauspielerin
 Manfred Greif (1939–1999), deutscher Fußballspieler
 Mark Greif (* 1975), US-amerikanischer Amerikanist, Autor und Mitherausgeber
 Martin Greif (1839–1911), deutscher Dichter
 Martin Greif (Anglist) (1938–1996), US-amerikanischer Anglist, Hochschullehrer und Autor
 Martin Greif (Schauspieler) (* 1973), deutscher Schauspieler
 Moniko Greif (* 1952), deutsche Maschinenbauingenieurin und Hochschullehrerin
 Peter Greif (1902–1933), deutscher Widerstandskämpfer
 Siegfried Greif (* 1943), deutscher Psychologe
 Stefan Greif (1911–2003), österreichischer Mediziner
 Stephen Greif (1944–2022), englischer Schauspieler
 Walter Greif (1911–1944), österreichischer politischer Funktionär

Siehe auch:
 Villa Greif
 Greiff
 Greifen
 Greyff
 Unter den Greifen
 Zum Greif